16-й чемпионат мира по летнему биатлону прошёл в чешском городке Нове-Место-на-Мораве с 22 по 25 сентября 2011 года.

Расписание

Взрослые

Юниоры

Результаты гонок

Взрослые

Смешанная эстафета (22 сентября)

Спринтерские гонки (24 сентября)

Женщины

Мужчины

Гонки преследования (25 сентября)

Женщины

Мужчины

Юниоры

Смешанная эстафета (22 сентября)

Спринтерские гонки (24 сентября)

Юниорки

Юниоры

Гонки преследования (25 сентября)

Юниорки

Юниоры

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

2011
2011 год в биатлоне